Натуральне число 1458
 1458 рік до нашої ери
 1458 рік нашої ери